Памятник актёру Ф. Г. Волкову расположен в центре Ярославля, на площади имени Волкова, во Власьевском саду слева от здания Волковского театра.

Описание 

Фёдор Волков изображён в полный рост. Он одет в сценический костюм, взгляд его направлен на театр, руки сложены на груди. Волков словно любуется своим детищем и раздумывает о его судьбе.

Памятник, выполненный по проекту ярославцев В. Марова (архитектор) и А. Соловьёва (скульптор), был открыт 10 августа 1973 года.

Дореволюционные проекты 
Предложения об установке в Ярославле первого в России памятника актёру высказывались ещё в XIX веке, однако исполнению их мешало противодействие официальных лиц, которые не считали лицедеев достойными увековечивания в камне. К примеру, Леонид Николаевич Трефолев писал: 

В начале XX века об установке памятника Волкову хлопотал антрепренёр городского театра, учредивший фонд для сбора средств. Известно о благотворительном спектакле, который дал для этой цели московский Малый театр. В 1910 году в связи с празднованием в Ярославле 150-летия русского театра был объявлен конкурс на создание памятника; в жюри были приглашены эксперты Императорской академии художеств, архитектор Е. А. Сабанеев. В музее Волковского театра хранятся две бронзовые модели — проекты памятника, поступившие тогда на конкурс. 

К началу Первой мировой войны усилиями городской думы и Русского театрального общества на установку памятника удалось собрать свыше 18 000 рублей. Необходимая сумма была разделена между счетами двух организаций, которые долго препирались относительно облика памятника: каждая  соглашалась оплатить только воплощение устраивавшего её проекта. Пока шёл спор, страна вступила в период революционных потрясений, и о памятнике забыли.

Галерея

Источники 
 А. Григорьев. Танцующие в круге: площадь Волкова в истории Ярославля. Ярославль: Сев. край, 2016.
 Жельвис В. И. Прогулки по Ярославлю: Путеводитель. — Ярославль: Верхняя Волга, 2001
 Выголов В. П. Ярославль. Памятники архитектуры и искусства. М.: «Советская Россия», 1985.
 Козлов П. И. Ярославль. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1988.

Памятники по алфавиту
Памятники Ярославля
Памятники театральным деятелям
Памятники СССР
Здания и сооружения, построенные в 1973 году в России
Скульптуры 1973 года
1973 год в Ярославской области